PAICS () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 425 амінокислот, а молекулярна маса — 47 079.

Кодований геном білок за функціями належить до ліаз, лігаз, декарбоксилаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як біосинтез пуринів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки